HMS Gloucester ha sido el nombre utilizado por 11 buques que prestaron servicio en la Royal Navy británica, y por otro más que no llegó a completarse en honor a la ciudad inglesa de Gloucester.

 , buque armado con 54 cañones botado en 1654 que naufragó en 1682.
 , navío de línea de cuarta clase armado con 60 cañones botado en 1695, destinado a servicios en puerto desde 1706, y desguazado en 1731.
 , navío de línea de cuarta clase armado con 60 cañones botado en julio de 1709 capturado por Francia en octubre de ese mismo año.
 , navío de línea de cuarta clase armado con 50 cañones en servicio desde 1711 hasta 1724.
 , navío de línea de cuarta clase armado con 50 cañones botado en 1737 incendiado en 1742 para evitar su captura.
 , navío de línea de cuarta clase armado con 50 cañones en servicio desde 1745 hasta 1764.
 HMS Gloucester era el alias por el que era conocido el  un bergantín armado con 10 cañones botado en el lago Erie en 1807, capturado por los estadounidenses en abril de captured 1813 destruido por los británicos pocas semanas después.
 , navío de línea de tercera clase armado con 74 cañones botado en 1812 y vendido en 1884.
 , crucero ligero de clase Town en servicio desde 1909 a 1921.
 , crucero ligero de clase Town botado en 1937 hundido cerca de Creta en 1941.  el pecio, está protegido bajo el acta de protección de restos militares.
 Una fragata de 2170 t que debía recibir el nombre de  Gloucester fue ordenada a los astilleros de Portsmouth en 1956 pero fue cancelada.
 , destructor del tipo 42 botado en 1982, asignado en septiembre de 1985, y retirado del servicio el 30 de junio de 2011.

Nombres de buques británicos